Anomis grisea — моль из семейства Эребидов. В основном обитает на юге Мадагаскара. Впервые была описана Арнольдом Пагенштехером в 1907 году.

Размах крыла взрослых особей составляет 28-30 мм.

Примечания 

Ленточницы
Насекомые Мадагаскара
Животные, описанные в 1907 году